Nom de dos vescomtes de Marsan:
 Pere de Labaner 1103-1163, o Pere I
 Pere Cèntul 1163-1178 (Pere II = Cèntul III (Pere Cèntul) comte de Bigorra)